Airborne Museum, museum te Oosterbeek
Airborneplein, plein in Arnhem
Airborne, bier van Brasserie de Bouillon
Airborne Wandeltocht, grootste eendaagse wandelevenement in Oosterbeek

Muziek:
 Airborne (album), het debuutalbum van Don Felder als solo-artiest
 Airborne (Curved Air), een album van de Britse Rockformatie Curved Air

Films:
 Airborne (1962), een film uit 1962 van James Landis
 Airborne (1993), een film uit 1993 van Rob Bowman
 Airborne (1998), een film uit 1998 van Julian Grant
 Airborne (2012), een film uit 2012 van Dominic Burns

Diversen:
 Airborne Warning And Control System, communicatiesysteem